Die Spiele der 4. Streethockey-Weltmeisterschaft U20-Junioren im Jahre 2006 wurde in Italien ausgetragen. Weltmeister wurde zum ersten Mal die USA, die im Finale die Slowakei besiegte.

Gruppe A

Gruppe B

Play-off

Gruppe Halbfinale

Spiel um Platz 3

Finale 

2006 U20
Sportveranstaltung 2006
Sportveranstaltung in Italien